Beagle  — raça de cães
 Estreito de Beagle
 HMS Beagle — navio no qual viajou Charles Darwin
 Beagle Boys — nome original (em inglês) dos Irmãos Metralha

Desambiguações de topônimos